54-й выпуск  Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка прошла с 13 по 19 марта 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал словенский велогонщик Примож Роглич, ставший первым представителем Словении, выигравшим гонку двух морей.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторы пригласили 5 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 168 гонщиков. До финиша доехали 140 спортсменов.

Список участников с результатами

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1041 километров. Первый этап проходил в формате командной, а последний — индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1 
Итальянская многодневка началась с командной гонки на время протяженностью 21,5 километра. Незадолго до старта первых команд прошел дождь и асфальт продолжал подсыхать уже по ходу гонки. Одной из первых на дистанцию отправилась немецкая , но уже через три километра после старта два гонщика команды, Рафал Майка и Оскар Гатто, врезались в пешехода, по какой-то причине спокойно переходящего дорогу и не обращавшего никакого внимания на велосипедистов. Гатто и Майка поднялись с асфальта и добрались до финиша, но о высоком результате Bora – Hansgrohe уже не могло идти никакой речи. Ранними лидерами стали представители , преодолевшие дистанцию за 23:21. Гонщики американской команды стартовали пятыми и некоторое время сохраняли первое место.

Серьезно перебила результат EF Education First Team команда . На финише гонщики бельгийской дружины показали время 23:02, на 19 секунд быстрее предыдущего лучшего результата. Предстартовые фавориты из  ушли на дистанцию через 35 минут после Deceuninck – Quick Step. На отсечке представители команды из Нидерландов уступали лучшему графику восемь секунд, однако вторая половина дистанции у них получилась просто феноменальной. Итоговое время – 22:32, на полминуты быстрее Deceuninck – Quick Step. В числе последних на дистанцию вышли  и , считавшиеся, наряду с , самыми опасными конкурентами Team Jumbo – Visma. Team Sky, несмотря на очень мощный состав, показала время 23:21. Team Sunweb вышла на второе промежуточное место, ее итоговое время – 22:47. Mitchelton – Scott же сполна сумела воспользоваться выгодным поздним стартом и одержала неожиданную победу. На промежуточной отсечке австралийский коллектив опережал график Team Jumbo – Visma на шесть секунд, а по итогам всей дистанции преимущество увеличилось еще на секунду – 22:25. Средняя скорость Mitchelton – Scott составила впечатляющие 57,5 км/ч. Майкл Хепбёрн первым из гонщиков Mitchelton – Scott пересек финишную черту и за счет этого стал лидером общего зачета.

Этап 2 
На старте 195-километрового этапа сформировался отрыв из пяти гонщиков – Маркель Ирисар (), Натнаэль Беране (), Степан Курьянов (), Мирко Маэстри () и Себастьян Шёнбергер (). Эти гонщики очень быстро набрали запас в четыре минуты, но в дальнейшем ситуация стабилизировалась, максимальное преимущество беглецов составляло всего четыре с половиной минуты. Большую часть дня разрыв контролировали представители Mitchelton – Scott. По ходу этапа участники отрыва разыгрывали очки на горных премиях и промежуточных финишах. Оба подъема остались за эритрейцем Берхане, спринты же остались за Маэстри. За 35 километров до финиша темп в голове пелотона начала увеличивать . К этому моменту разрыв находился на уровне трех с половиной минут, но благодаря активности бельгийской команды отставание основного формирования стало быстро сокращаться. Беглецов нейтрализовали за 14 километров до финиша. К этому времени Петер Саган и Рафал Майка (оба – Bora – Hansgrohe) уже были в числе отставших. Словак начал многодневку не совсем здоровым, а поляк испытывал проблемы из-за столкновения с пешеходом на первом этапе.

Атаки на последнем пологом подъеме начались за семь километров до финиша. Вперед сначала ринулся Даниэль Осс (Bora – Hansgrohe), но его лидерство продолжалось не более полутора километров. В дальнейшем гонку взорвала двойная атака гонщиков «» - Алексея Луценко и Якоба Фульсанга. Чуть позже последовали многочисленные атаки Приможа Роглича (Team Jumbo – Visma), его поддерживали Жюлиан Алафилипп (Deceuninck – Quick Step), но Грег ван Авермат (CCC Team) закрыл просвет основной группы и все свелось к спринту. В борьбе Алафилиппа и ван Авермата чуть сильнее оказался француз.

Этап 3 
Сразу после старта марафонского 226-километрового этапа образовался отрыв из шести велосипедистов, в котором были практически все те же гонщики, которые уезжали вперед вчера: Мирко Маэстри, Алессандро Тонелли (оба – Bardiani – CSF), Натнаэль Беране (Cofidis, Solutions Credits), Алекс Катафорд (Israel Cycling Academy), Степан Курьянов (Gazprom – RusVelo) и Себастьян Шенбергер (Neri Sottoli – Selle Italia – KTM). Только два гонщика из шестерых, Катафорд и Тонелли, не были в отрыве на втором этапе. Максимальный разрыв по ходу этапа достигал семи минут, большую часть дня беглецов преследовали Каспер Асгрин (Deceuninck – Quick Step) и Том Боли (UAE – Team Emirates). На последних 50 километрах к этим двоим гонщикам добавился Бен Кинг (Team Dimension Data). Курьянов и Маэстри продолжили борьбу на промежуточных спринтах. Вчера сильнее в ней был итальянец, а сегодня гонщик из России взял у него убедительный реванш, в обоих случаях Курьянов опередил Маестри. На единственном категорийном подъеме дня Беране пополнил копилку своих горных очков. Курьянов и Маэстри отстали от попутчиков задолго до завершения этапа, а четверка Тонелли-Берхане-Катафорд-Шенбергер пыталась сопротивляться до самого конца. Окончательно их нейтрализовали за четыре километра до финиша, наиболее упорным был австриец Шёнбергер.

Борьба за позицию на технически сложной развязке получилась неоднозначной. Ни одна из команд не сумела занять доминирующего положения. Спринт с первой позиции на короткой финишной прямой первым начал Петер Саган (Bora – Hansgrohe), но Элиа Вивиани (Deceuninck – Quick Step) обошел словака и без особых проблем одержал победу.

Этап 4 
Отрыв на марафонском этапе с финишем в Фоссомброне образовался на 18-м километре. На сей раз попытать удачи отпустили восемь гонщиков: Нанса Петерса (AG2R La Mondiale), Мирко Маэстри (Bardiani – CSF), Маркуса Бургхардта (Bora – Hansgrohe), Джои Росскопфа (CCC Team), Кристса Нейландса (Israel Cycling Academy), Луиса Маса (Movistar Team), Джованни Висконти (Neri Sottoli – Selle Italia – KTM), Йенте Бирманса (Team Katusha – Alpecin), Роберта Пауэра (Team Sunweb) и Яспера Стейвена (Trek – Segafredo). Джои Росскопф уступал в общем зачете менее двух минут, но это не помешало отрыву стремительно набрать запас в девять с половиной минут. В дальнейшем разрыв стабилизировался на этом уровне. Ситуацию в пелотоне в это время контролировали  и . За 100 километров до финиша отставание основной группы все еще составляло девять минут, но в дальнейшем темп пелотона резко вырос. В голове оказалось несколько команд заинтересованных в преследовании, этим занималась то , то Astana Pro Team, то Team Jumbo - Visma. Отрыв тем временем разыгрывал различные бонусные очки. Первый категорийный подъем дня остался за Джованни Висконти, а на промежуточном финише сильнейшим был Мирко Маэстри, уехавший в отрыв третий день подряд. Темп пелотона был настолько высок, что уже за 55 километров до конца от былого преимущества беглецов осталось всего 2:15. 

Примерно за 50 километров до финиша, на технически сложном спуске произошло сразу несколько падений. В самой голове пелотона упали Тони Мартин и Лауренс де Плюс (оба – Team Jumbo – Visma), чуть глубже та уже участь постигла Иэна Босуэлла (Team Katusha – Alpecin), Алекси Вийермо и Сильвана Дилье (оба – AG2R La Mondiale). Босуэлл сразу сошел с гонки, а лидер молодежного зачета де Плюс и другие гонщики оказались отброшены далеко назад. Впоследствии де Плюс сократил минутное отставание и вернулся в пелотон, но это далось ему с большим трудом, он испытывал явный дискомфорт из-за полученных травм и вскоре отстал. В отрыве в это время активизировался Луис Мас, попытавшийся сбежать от своих попутчиков. Несколько километров он ехал один, а потом к нему вернулся Нанс Петер. Долго удерживаться впереди Мас и Петерс не смогли, совсем скоро их догнала основная группа. 

Уже за 38 километров до финиша, на очередном крутом холме, начались разборки претендентов на общий зачет. Никто не ожидал, что это произойдет настолько рано. После серии атак Якоба Фульсана и Алексея Луценко (оба – Astana Pro Team), гонщик из Казахстана оказался впереди в гордом одиночестве. Позади него сформировалась группа из восьми гонщиков, в которой помимо его партнера по команде Фульсана были Адам Йейтс (Mitchelton – Scott), Примош Роглич (Team Jumbo – Visma), Том Дюмулен (Team Sunweb), Жулиан Алафилипп (Deceuninck – Quick Step), Тиш Беноот (Lotto Soudal), Саймон Кларк (EF Education First Team) и Давиде Формоло (Bora – Hansgrohe). Фульсан пытался мешать работе в группе, разрыв же Луценко потихоньку увеличивался. За 25 километров до окончания этапа он вез элитной группе преследования 35 секунд, а первому осколку пелотона уже больше минуты. В этом формировании активно работали ССС Team и Movistar Team, пытавшиеся помочь своим лидерам – Грегу ван Авермату и Ричарду Карапасу. За 18 километров до завершения этапа Луценко первый раз пересек финишную черту и отправился на два круга в окрестностях Фоссомброне. На этой же отметке гонщик из Казахстана получил три бонификационные секунды, две ушли Йейтсу, а одна Дюмулену. Восьмерка преследователей и группа ван Авермата в этот момент объединились, Луценко имел над всеми 50-секундный запас. 

Во время первого из двух прохождений тяжелейшего предфинишного холма, темп основной группы был не слишком велик. Робкую попытку атаковать предпринял Формоло, однако Фульсан сразу же нейтрализовал активность итальянца. На спуске Луценко ошибся в одном из поворотов, но травм не получил и быстро продолжил гонку. Перед последним кругом представитель «Астаны» вез преследователям минуту. Перед вторым восхождением на гору мощную смену в голове основного формирования выдал Роберт Гесинк (Team Jumbo – Visma). На самой горе практически сразу атаковал Примош Роглич. За ним сумели зацепиться только два гонщика – Адам Йейтс и все тот же Якоб Фульсан. Спуск Луценко начал с 15-секундным преимуществом над тройкой Роглич-Фульсан-Йейтс. Во время «даунхилла» Йейтс начал работать с Рогличем сменами, но разрыв стабилизировался на уровне 12 секунд. Казалось, что Луценко так и доедет до финиша один, но за два километра до конца он упал во второй раз. Казахстанец вновь быстро поднялся на ноги, однако вскоре Йейтс и Роглич все-таки закрыли просвет. Все свелось к спринту четырех гонщиков. Роглич расположился на первой позиции, у него на колесе был Луценко, дальше Йейтс, Фульсан же занял последнюю позицию. Луценко первым начал спуртовать, ему удалось обойти словенца и одержать победу. 

Победа Луценко получилась невероятно красивой, ему не помешали даже два падения на спусках.  вновь сравнялась с  по количеству побед в сезоне – по 17.

Этап 5 
На втором подряд холмистом этапе отрыв дня сформировался примерно через девять километров после старта. Сначала впереди было 10 гонщиков, потом к ним добавились еще трое. Наиболее заинтересованной командой в отрыве была проконтинентальная , в первую очередь из-за наличия в лидерах сразу трех гонщиков. Большую часть этапа разрыв в голове пелотона контролировали Пауль Мартенс (Team Jumbo – Visma) и Майкл Хепбурн (Mitchelton – Scott). Ближайший из беглецов проигрывал в общем зачете почти девять минут, поэтому отпустили лидеров достаточно далеко, в какой-то момент они выигрывали у основной группы около восьми с половиной минут. Примерно за 80 километров до финиша в голове пелотона появились представители , начавшие стремительно сокращать отставание от беглецов. Очень быстро разрыв уменьшился до четырех – четырех с половиной минут. На тяжелых финишных кругах в окрестностях Реканати лидирующая группа начала разваливаться. После одной из атак Эдоардо Дзардини к нему сумели переложиться только его партнер по команде Габбуро, а также Денц и Педерсен. Гонщики Neri Sottoli – Selle Italia – KTM собирали горные очки, сначала это сделал Висконти, а потом Габбуро. За 35 километров до финиша первый квартет вез основному формированию около трех минут.

Вскоре инициативу в свои руки взяла казахстанская «», имена ее представители выстроились в первых рядах пелотона и взвинтили темп еще больше. В какой-то момент Дарио Катальдо увез за собой Алексея Луценко (оба – Astana Pro Team), Примоша Роглича (Team Jumbo – Visma), Адама Йейтса (Mitchelton – Scott) и Алекси Вийермо (AG2R La Mondiale), однако чуть позже с ними воссоединились другие генеральщики. Astana Pro Team попыталась действовать по вчерашнему сценарию и реализовать свое численное преимущество. На сей раз в затяжной рейд отправился не Луценко, а Фульсан. Датчанин достаточно быстро подъехал к остававшимся впереди Габбуро, Педерсену и Денцу. Габбуро пытался удерживаться с Фульсаном как можно дольше, но темп одного из лидеров Astana Pro Team был слишком для него высоким. Из преследующей группы атаковать пытались то Жулиан Алафилипп (Deceuninck – Quick Step), то Винченцо Нибали (Bahrain Merida), Сэм Омен (Tean Sunweb) и Ян Поланц (UAE – Team Emirates), однако их впоследствии возвращали в основное формирование. 

За 11 километров до конца, на очередном крутом подъеме, очень мощную атаку выдал Адам Йейтс. Роглич с трудом, но все-таки сумел к нему переложиться. В этот момент Фульсан вез преследователям уже около минуты. Йейтс и Роглич зацепили за собой Габбуро с Педерсеном и пытались сократить отставание от Фульсана. Последний подъем за три километра до финиша они начали почти в минуте позади датчанина. Во время финального восхождения Йейтс вновь ускорился и сумел скинуть с колеса Роглича, впервые в этом сезоне продемонстрировавшего относительную слабость. Фульсан был удивительно силен и даже в самом конце не позволил Йейтсу отыграть практически ничего. Датчанин из Astana Pro Team привез Йейтсу 40 секунд.

Этап 6 
В самом начале предпоследнего этапа сформировался отрыв из семи гонщиков: Давиде Баллерини (Astana Pro Team), Гейса ван Хукке (CCC Team), Хосе Хоакина Рохаса (Movistar Team), Бена Кинга (Team Dimension Data), Мирко Маэстри (Bardiani – CSF), Игоря Боева (Gazprom – RusVelo) и Дайера Кинтаны (Neri Sottoli – Selle Italia – KTM). Максимальное преимущество беглецов достигало всего трех с половиной минут. Представители спринтерских команд не хотели давать беглецам ни единого шанса на успех. Большую часть этапа на первых позициях провели Каспер Асгрин (Deceuninck – Quick Step), Рафал Майка (Bora – Hansgrohe) и Валерио Конти (UAE – Team Emirates). Ближе к последним километрам включились Давиде Формоло, Маркус Бургхардт (оба – Bora – Hansgrohe) и Ив Лампарт (Deceuninck – Quick Step). Первым на единственным категорийном подъеме дня стал Игорь Боев, Мирка Маэстри же был первым на обоих промежуточных финишах. Итальянский гонщик Bardiani – CSF уехал уже в четвертый отрыв за неделю, никто не мешал ему набирать нужные очки. За 25 километров до финиша Баллерини и Рохас уехали от своих более слабых конкурентов, но пелотон в этот момент был всего в полутора минутах позади. За пять километров до конца Баллерини отцепил с колеса и Рохаса, однако всего его усилия были тщетны. Окончательно нейтрализовали итальянца, когда до завершения этапа в Ези оставалось три километра. Спринтерская разборка получилась очень хаотичной. Доминирующее положение заняли представители Deceuninck – Quick Step, но при этом разгоняющие и основной спринтер Элиа Вивиани потеряли друг друга. Вышло так, что Михаэль Меркев и Ариель Максимилиано Ричезе разогнали не Вивиани, а Жулиана Алафилиппа (все – Deceuninck – Quick Step). Француз одержал совершенно неожиданную победу.

Этап 7 
Уже в числе самых первых стартовых номеров на дистанцию вышли многие фавориты столовидной и технически простой 10-километровой «разделки» в Сан-Бенедетто-дель-Тронто. Ранним лидером стал американец Тэйлор Финни (EF Education First Team), показавший на финише 11.52. Такое же время было и у многократного чемпиона мира Тони Мартина (Team Jumbo – Visma), проигравшего Финни какие-то доли секунды. Менее чем через 10 минут время Финни на девять секунд перебил швейцарец Том Бохли (UAE – Team Emirates) – 11.43, но он на первом месте продержался еще меньше. Бронзовый чемпион мира и претендент на рекорд в часовой гонке Виктор Кампенартс (Lotto Soudal) улучшил предыдущий быстрейший график аж на 20 секунд – 11.23. Относительно немного Кампенартсу проиграл опытный голландец Йос ван Эмден, занимавший в Сан-Бенедетто-дель-Тронто второе место два последних года – 11.27. Примерно через 10 минут после ван Эмдена до финиша добрались Майкл Хепбурн (Mitchelton – Scott) и Филиппо Ганна (Team Sky), расположившиеся на третьем и четвертом местах соответственно. Время Хепбурна – 11.34, время Ганны – 11.35. Вскоре после них закончил 10-километровую дистанцию действующий чемпион мира Роан Деннис (Bahrain Merida). Австралиец побеждал в Сан-Бенедетто-дель Тронто два года подряд, но сегодня его время оказалось не столь впечатляющим – 11.32 и только третье предварительное место. Большой сюрприз преподнес еще один голландец Себастьян Лангевельд (EF Education First), он сумел опередить Денниса, Хепбурна и Ганну. Лангевельд проехал 10,05 километра за 11.29 и оказался позади только Кампенартса и ван Эмдена. Ровно через 20 минут после Лангевельда четвертое место оккупировал Ив Лампарт из Deceuninck – Quick Step. Бельгиец показал 11.30 и оказался между Лангевельдом и Деннисом. Молодому датчанину Мадсу Педерсену (Trek – Segafredo) хорошая «разделка» удалась второй год подряд. 11.31 и промежуточное пятое место. В дальнейшем долгое время никто в первую шестерку прорваться не мог, пока огромную неожиданность не преподнес еще один представитель EF Education First Team. Итальянец Альберто Беттиоль сделал акцент на заключительный кусок дистанции и на финише оказался позади только Кампенартса – 11.26, вторая позиция.

К этому времени на дистанцию уже активно уходили лидеры общего зачета. Хорошее время показал Тибо Пино (Groupama – FDJ). Его итоговый результат 11.47 позволил обойти в генеральной классификации Жулиана Алафилиппа (Deceuninck – Quick Step) и выйти на пятое место. Том Дюмулен (Team Sunweb) подтвердил статус одного из сильнейших «разделщиков» мира, он показал 11.31 и занял на этапе седьмое место. Якоб Фульсан (Astana Pro Team) без приключений запротоколировал за собой третье место в общем зачете, сегодняшнюю гонку он проехал за 11.56. Однако все ждали результатов вовсе не Дюмулена, Пино и Фульсана, а Примоша Роглича (Team Jumbo – Visma) и Адама Йейтса (Mitchelton – Scott), боровшихся за первое место по итогам всей многодневки. Перед сегодняшним днем Йейтс выигрывал у Роглича 25 секунд. На первой отсечке словенец отыграл у британца всего семь секунд, казалось, что Йейтсу хватит временного запаса, но последние километры против ветра дались его сопернику явно лучше. Роглич проехал дистанцию за 11.36, а Йейтс за 12.02. Сегодня Роглич выиграл у Йейтса 26 секунд и по итогам семи дней опередил его всего на одну секунду!!!

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тиррено — Адриатико 2019 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2019 году
Март 2019 года